Южный административный округ (ЮАО) — один из 12 административных округов города Москвы. Включает в себя 16 районов и является крупнейшим по населению округом города — . Один из двух округов Москвы (вместе с Центральным), не имеющий территорий за пределами МКАД (не считая территории развязок МКАД с внешней стороны).

Код ОКАТО — .

На территории округа расположены станции Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской, Большой Кольцевой линий метрополитена, а также станции «Шаболовская» и «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии и станция «Лесопарковая» Бутовской линии.

Руководство префектуры 

Префект Южного округа Москвы Алексей Валентинович Челышев находится в должности с 8 ноября 2013 года. Ранее он был префектом Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.

Первые заместители префекта — Лариса Александровна Мартьянова.

Ранее префектом был Георгий Викторович Смолеевский. От занимаемой должности в октябре 2013 года мэр Москвы освободил его после погромов в районе Бирюлёво Западное.

Об округе 

Южный округ занимает площадь 131,177 км² — это 12,2 % территории Москвы. С севера он ограничен Ленинским проспектом, с юга — МКАД, с востока — долиной Москвы-реки, с запада — долиной реки Котловки и массивом Битцевского леса. В составе округа — 16 районов.

В округе проживают 1 709 тыс. жителей. При этом крупные районы Орехово-Борисово Южное, Бирюлёво Восточное, Чертаново Южное и другие, традиционно причисляемые к «спальным», соседствуют с промышленными районами.

Промышленное производство на юге Москвы возникло ещё в начале XVII века, а многие предприятия перешагнули столетний рубеж. В настоящий момент в округе работают 186 предприятий и организаций научно-промышленного комплекса, 16,5 тысяч малых и средних предприятий, на которых трудятся в общей сложности около 293 тысяч человек, а также 6116 предприятий потребительского рынка.

По территории Южного округа идут пять линий метро — Замоскворецкая, Серпуховско-Тимирязевская, Люблинско-Дмитровская, Большая кольцевая и Бутовская.

В Южном округе расположены 105 лечебно-профилактических учреждений. В округе расположены учреждений образования и культуры (театры, музеи, киноконцертные залы, библиотеки, выставочные залы, дворцы и дома культуры, студии).

На территории округа размещено спортивные объекты. Крытые катки работают в районах: Бирюлёво Западное — «Пингвин» и Зябликово — «Русь», построены и введены в эксплуатацию: бассейн на ул. Медынская, д. 9А (район Бирюлёво Западное), универсальные спортивные залы по адресам: ул. Лебедянская, д. 16 (район Бирюлёво Восточное), Чертановская улица, д. 59 (район Чертаново Южное), Россошанский проезд, д. 4, корп. 4 (район Чертаново Южное), ул. Дорожная, д. 44 (район Чертаново Южное), ул. Елецкая, д. 17 (район Орехово-Борисово Северное), Кавказский б-р, д. 16 (район Царицыно), ул. Донбасская, д. 6 (район Бирюлёво Восточное).
На сегодняшний день в округе функционируют 17 учреждений спортивной направленности системы Департамента физической культуры и спорта города Москвы, в которых работают 57 отделений по видам спорта, в которых на бюджетной основе занимаются на разных этапах подготовки 20654 детей и подростков.
По итогам 2012 года Южный административный округ занял 2 место в комплексном зачёте московских Спартакиад по месту жительства.

Природный комплекс округа включает в себя лесопарки, парки, скверы, бульвары, озеленённые территории, долины рек. На территории ЮАО расположено 72 водоёма.

Памятниками природы местного значения квалифицируются такие объекты как долина реки Городни, Аршиновский парк, усадьба Загорье, Шмелёвский и Царицынский ручьи с долинами. Царицынский парк занимает площадь свыше 100 гектаров — от района Царицыно до города Видное. Федеральное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей-заповедник „Царицыно“» преобразовано в учреждение культуры города Москвы (с тем же наименованием) и передано в государственную собственность города Москвы на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.02.2004 № 260-р. Другие достопримечательности округа: ансамбль историко-архитектурных памятников XVI—XIX веков «Донской монастырь»; одно из древнейших мест Москвы — музей-заповедник «Коломенское»; историко-архитектурный ансамбль XVI—XVIII веков «Симонов монастырь».

Много полезной информации о деятельности префектуры и управ районов публикуется на сайтах 16 районных и одной окружной газете «Южные горизонты»  (она выходит и в печатном варианте).

В рамках проведения шефской работы Южный округ осуществляет шефство над кораблями ВМФ: Черноморский флот — БДК «Орск», Северный флот — АПЛ «Святой Даниил Московский», Балтийский флот — Учебный Центр береговых войск Балтийского флота.

Население

Религия

Православное христианство 

На территории округа находится около 20 православных храмов, входящих в состав Даниловского благочиния Московской городской епархии Русской православной церкви. Благочинный округа — протоиерей Олег Воробьев, настоятель Храма Троицы Живоначальной в Орехове-Борисове. Приходские храмы Даниловского благочиния также предписано окормлять викарию Московской епархии высокопреосвященному архиепископу Истринскому Арсению.

Символика

Описание гербовой эмблемы Южного округа Москвы 
Щит наложен своей верхней частью на красный, мурованный золотом, фигурный зубец стены Московского Кремля. Над зубцом золотая лента с надписью красными буквами: «МОСКВА».

Щитодержатели: два золотых грифона, сидящие на башнях Фигурного моста музея — заповедника «Царицыно». Внизу золотая лента с надписью красными буквами: «ЮЖНЫЙ ОКРУГ».

Объяснение символики гербовой эмблемы Южного округа Москвы 
Серебряная волнистая узкая перевязь символизирует Москву-реку, протекающую по территории округа.

Золотая патриаршая митра в пурпурном поле символизирует связь духовной и светской жизни.

Серебряные ворота Свято-Данилова монастыря в зелёном поле символизируют первую, как в прошлом, так и в настоящем, обитель города Москвы, имеющую статус духовно-административного центра.

Два золотых грифона символизируют проходящую по территории округа дорогу в город Севастополь (в гербе которого изображены золотые грифоны).

Фигурный мост музея-заповедника «Царицыно» символизирует нахождение на территории округа крупнейшего исторического памятника — загородного дворца Екатерины II.

Описание флага Южного округа Москвы 
Флаг Южного административного округа представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине как 2:3, диагонально разделённое снизу от древка белой волнистой полосой шириной в 2/15 ширины флага.

В верхней, прилегающей к древку, пурпурной части полотнища золотая патриаршая митра.

В нижней зелёной части полотнища серебряные ворота Свято-Данилова монастыря.

В щите московской формы левая серебряная волнистая узкая перевязь. В верхнем пурпурном поле золотая патриаршая митра. В нижнем зелёном поле серебряные ворота Свято-Данилова монастыря.

История 

В середине XIX века на территории нынешнего музея-заповедника «Коломенское» археологами была раскопана древнейшая стоянка человека, относящаяся к каменному веку. В 1864 году археологом Д. Я. Самоквасовым начались раскопки древнего городища первых веков нашей эры, у бывшего села Дьяково (Дьяковское), продолженные в 1889 году В. И. Сизовым. В результате этих раскопок возникла целая археологическая культура, получившая название Дьяковской.

В X веке на территории районов Нагатинского Затона, Братеева и районов Чертанова жили славяне-вятичи, из которых преимущественно и формировалось первое поселение Москвы.

Несмотря на опасность территории, на которой сейчас расположен Южный административный округ, она с давних времён привлекала человека. Именно отсюда, с юга, враги нападали на Русь и для защиты рубежей поселенцы начали строить мощные монастыри. Первым из них стал Свято-Данилов монастырь, основанный не позднее 1282 года московским князем Даниилом Александровичем.

В 1370 году у Брашевской дороги (позже Каширская дорога), которая шла на Коломну, был основан Симонов монастырь. А в 1591 году в ознаменование победы над ханом Казы-Гиреем появился Донской монастырь.

Позже рядом с монастырями и вдоль дорог (у которых прежде старались не селиться) стали возникать сёла и деревни: Верхние и Нижние Котлы, Сабурово, Нагатино, Котляково, Чертаново, Аннино, Бирюлёво, Покровское, Борисово, Орехово и другие. Все эти названия сохранились и по сей день в названиях районов, улиц, парков, станций метро и железной дороги.

Одним из первых поселений на территории ЮАО возникло село Коломенское, по преданию, основанное выходцами из Коломны, спасшимися от хана Батыя. Градостроительный ансамбль стал складываться позже, в XVI—XVII веках, вместе со знаменитым архитектурным ансамблем усадьбы Коломенское, строившейся как летняя резиденция великокняжеской, а затем царской семьи. Тогда же в этих местах появились настоящие шедевры зодчества, среди которых Церковь Вознесения Господня, внесённая ЮНЕСКО в список всемирного наследия, а в XVIII веке появился садово-парковый ансамбль в Царицыне.

Южный административный округ появился распоряжением мэра Москвы от 12 сентября 1991 года № 146-РМ «Об установлении временных границ муниципальных округов Москвы», изменившем территориальное деление города. Его нынешние границы были определены в 1995 году, в соответствии с законом «О территориальном делении города Москвы».

Районы

Примечания

Ссылки 

 Официальный портал префектуры 
 Объединенная редакция интернет-изданий Южного округа Москвы

Административные округа Москвы